Tagay kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Tuğay, ort, Sijäzän, 
 Gilgilçay (vattendrag), Sijäzän, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar